Михаил Местецкий (9 октября 1980, Тверь) — российский кинорежиссёр, сценарист, монтажёр и композитор.

Биография 

Родился 9 октября 1980 года в Калинине (ныне Тверь).

В 2003 году окончил филологический факультет РГГУ. В 2006 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская В. Наумова, А. Добровольского, Е. Митько).

Автор более 10 короткометражных фильмов, завоевавших многие призы, в том числе Гран-при Шанхайского кинофестиваля, Гран-при (в 2012-м году) и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «За урок истории» (в 2019-м) конкурса «Кинотавр. Короткий метр» и др.

В 2012 году организовал музыкальную группу «Шкловский». Группа активно концертирует, записывает альбомы, снимает клипы.

В 2016 году награждён сценарной премией «Слово» имени Валентина Черных за лучший сценарный дебют в полнометражном фильме (фильм «Тряпичный союз»)

Личная жизнь 
Жена — кинорежиссёр Нигина Сайфуллаева.

Отец — Местецкий Леонид Моисеевич, российский ученый, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН, автор множества трудов на тему медиального представления геометрических форм.

Фильмография

Режиссёр 
 2021 — «Год рождения»
2019 — «Одна историческая ошибка»
 2015 — «Тряпичный союз»
 2011 — «Ноги — атавизм»
 2011 — «Незначительные подробности случайного эпизода»
 2007 — «Света нет и не будет»

Сценарист 
 2016 — «Хороший мальчик»
 2015 — «Тряпичный союз»
 2015 — «СуперБобровы»
 2012 — «Легенда №17»
 2011 — «Ноги — атавизм»
 2011 — «Незначительные подробности случайного эпизода»
 2011 — «Белка и Стрелка: Озорная семейка» (сериал)
 2007 — «Света нет и не будет»

Композитор 
 2011 — «Ноги — атавизм»

Монтажёр 
 2011 — «Незначительные подробности случайного эпизода»

Дискография 

 Альбомы
 2014 — Рычаг
 2017 — Это не вам

 Видеоклипы
 2012 — ОГПУ
 2016 — Брат (с использованием фрагментов фильма «Тряпичный союз»)

Примечания

Ссылки 
 Михаил Местецкий на сайте Московской школы нового кино
 Интервью
 
 
 
 
 

Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров